Berthold I van Andechs, graaf van Andechs (11e eeuw)
 Berthold van Zähringen (+1078), markgraaf van Verona en hertog van Karinthië (1061-1078)
 Berthold van Rheinfelden (+1090), als Berthold I hertog van Zwaben (1079-1090)
 Berthold I van Tirol (+1180), graaf van Tirol (1165-1180)
 Berthold III van Andechs (+1188), als Berthold I markgraaf van Istrië (1173-1188)